Corno Giovine, een gemeente in de Italiaanse provincie Lodi, regio Lombardije
 Corno di Rosazzo, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine, regio Friuli-Venezia Giulia